Lachance ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Lachance (1868–1945), kanadischer Politiker
 Douglas LaChance (1942–2011), amerikanischer Gewerkschafter
 Scott Lachance (* 1972), US-amerikanischer Eishockeyspieler